XLII чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств (высшая лига) проходил с декабря 1979 по март 1980 года.

В соревнованиях высшей лиги приняли участие команды из 4 союзных республик:
РСФСР (ЦСКА, «Автомобилист» Ленинград, МВТУ Москва, «Динамо» Москва, «Уралэнергомаш» Свердловск, «Спартак» Петропавловск-Камчатский); УССР («Политехник» Одесса, «Локомотив» Харьков, «Локомотив» Киев, «Звезда» Ворошиловград); ЛатССР («Радиотехник» Рига); КазССР («Дорожник» Алма-Ата).

Соревнование проведено в 2 этапа. На предварительном 12 команд провели однокруговой турнир, первая шестёрка по итогам которого вышла в финальный турнир (двухкруговой), где разыграли медали, остальные — в утешительный (также двухкруговой) и разыграли места в высшей лиге на следующий сезон.

Изменение схемы проведения турнира не повлияло на определение чемпиона и серебряного призёра — ими стали ЦСКА (в одиннадцатый раз подряд) и .«Автомобилист» (в пятый раз подряд)

Спустя 15 лет на подиум вернулась одна из старейших команд СССР, первый послевоенный чемпион — московское «Динамо».

Высшая лига

Предварительный этап

Финальный турнир за 1—6-е места

Утешительный турнир за 7—12-е места

Первая лига 
1. «Динамо» Ташкент
2. «Мотор» Минск
3. «Куроапаратура» Вильнюс
4. «Автомобилист» Грозный
5. «СКА-Московская область» Одинцово
6. «Калев» Таллин
7. «Каспий» Шевченко
8. «Динамо» Ленинград
9. Команда Баку
10. ДнИСИ Днепропетровск
11. «Промстрой» Гомель
12. Команда Кишинёва
13. «Спартак» Тбилиси
14. ДСК Фрунзе
15. «Захмет» Ашхабад
16. «Хосилот» Душанбе.

«Спартак» из Петропавловска-Камчатского покидает высшую лигу. Его место займёт «Динамо» (Ташкент).

Призёры 
 ЦСКА (Москва): Валерий Афонин, Олег Булыкин, Владимир Кондра, Вильяр Лоор, Олег Молибога, Анатолий Полищук, Александр Савин, Александр Сапега, Юрий Старунский, Владимир Уланов, Николай Хорунжий, Александр Чёрный. Тренер — Валерий Клигер, помощники — Леонид Зайко, Ефим Чулак, Семён Щербаков.

 «Автомобилист» (Ленинград): Фёдор Барчуков, Иван Брыков, Сергей Грибов, Альберт Дилленбург, Владимир Дорохов, Александр Ермилов, Вячеслав Зайцев, Юрий Кузнецов, Евгений Кулигин, Валерий Полищук, Юри Рохилайд, Сергей Хлобыстов. Тренер — Вячеслав Платонов.

 «Динамо» (Московская область): С. Бобков, И. Гарифуллин, В. Гергелюк, А. Горбунов, Алексей Дива, В. Иванов, С. Иванов, Владимир Корнеев, Владимир Кулешов, Михаил Лопатин, Валерий Сяков, Владимир Шкурихин. Тренер — Юрий Фураев.

Список 24 лучших волейболистов СССР 
Фёдор Барчуков («Автомобилист» Ленинград);
Павел Воронков («Локомотив» Киев);
В. Гергелюк («Динамо» Мос. область);
Сергей Грибов («Автомобилист» Ленинград);
Станислав Гура («Локомотив» Киев);
Владимир Дорохов («Автомобилист» Ленинград);
Александр Ермилов («Автомобилист» Ленинград);
Вячеслав Зайцев («Автомобилист» Ленинград);
Борис Колчин («Радиотехник» Рига);
Владимир Кондра (ЦСКА Москва);
Валерий Кривов («Звезда» Ворошиловград);
Юрий Кузнецов («Автомобилист» Ленинград);
Фёдор Лащёнов («Звезда» Ворошиловград);
Вильяр Лоор (ЦСКА Москва);
Михаил Лопатин («Динамо» Мос. область);
Валерий Лосев («Уралэнергомаш» Свердловск);
Олег Молибога (ЦСКА Москва);
Юрий Панченко («Локомотив» Киев);
Анатолий Полищук (ЦСКА Москва);
Владимир Полтавский («Политехник» Одесса);
Александр Савин (ЦСКА Москва);
Павел Селиванов («Радиотехник» Рига);
Юрий Старунский (ЦСКА Москва);
Владимир Чернышёв (МВТУ Москва);

Литература 
 
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.
 Панорама спортивного года 1980 / Сост. А. Н. Корольков — : Физкультура и спорт, 1981. — С. 36—37.

1979 год в волейболе
1980 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1979 году
Чемпионаты СССР в 1980 году